Правителі
 Антипатр (діадох) — діадох, намісник Македонії.
 Антипатр II — цар Македонії, син Кассандра.
 Антипатр Етесійський, або Антипатр Етес — цар Македонії.
 Антипатр Ідумеянин — правитель Юдеї, батько Ірода І Великого.
 Антипатр (син Ірода Великого) — найстарший син Ірода Великого та його першої дружини Доріс.

Філософи
 Антипатр Кіренійський
 Антипатр Тарсійський
 Антипатр Тірський

Літератори
 Антипатр Сідонський
 Антипатр Фессалонікський, або Антіпатр з Фессалонік
 Антипатр Бострський
 Целій Антипатр